Polom – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Bratunac
 Polom – wieś w Serbii, w okręgu morawickim, w gminie Gornji Milanovac
 Polom – wieś w Serbii, w okręgu pczyńskim, w gminie Vladičin Han
 Polom – wieś w Słowenii, w gminie Kočevje

 Polom – szczyt (góra) w paśmie Wysokiego Jesionika, w Czechach;
 Polom – gmina w powiecie Przerów, w Czechach;
 Polom – stacja kolejowa w Przerowie, w Czechach;
 Polom – gmina w powiecie Rychnov nad Kněžnou, w Czechach.